Schloss Weißenbrunn vorm Wald steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss (Weißenbrunn vorm Wald)
 Neues Schloss (Weißenbrunn vorm Wald)